Pokhara (stad), een stad in Nepal
Pokhara (geslacht), een geslacht van hooiwagens